Too Much Information – singolo dei Duran Duran (1993)
 Too Much Information – album dei Maxïmo Park (2014)
 Too Much Information – brano dei Police (1981)